Андрей Петрович Багрий (; ) — украинский тренер по пауэрлифтингу; Заслуженный тренер Украины (2003).

Биография 
Родился 1 сентября 1968 года в городе Чортков Тернопольской области Украинской ССР.

Окончил Борщевский совхоз-техникум. В 1992 году основал в Чорткове спортивный клуб «Азов». С 2001 года работает тренером Тернопольской ДЮСШ «Авангард» областной организации спортивного общества «Украина».

А. П. Багрий подготовил одного заслуженного мастера спорта международного класса и трёх мастеров спорта Украины. Является мужем и тренером Тамары Багрий — Заслуженного мастера спорта Украины.

Является главой областной федерации пауэрлифтинга.

Источники 
 X. Весна, Г. Гунтік. Багрій Андрій Петрович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 томах / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. ISBN 966-528-197-6.

Примечания

Ссылки 
 Спортивні постаті області: Багрій Андрій Петрович

Родившиеся в Тернопольской области
Тренеры Украины